Мо́ррис Ламо́нт Че́стнат — мла́дший (; род. 1 января 1969, Серритос, Калифорния, США) — американский актёр.

Биография 
Моррис Честнат родился 1 января 1969 года в Серритосе (Калифорния, США). В 1995 году он женился на Памеле Биз. У них двое детей: сын Грант (1997 года рождения) и дочь Пейдж (1998 г. р.). У него также есть старший сын от предыдущих отношений.

Честнат — фанат Philadelphia Eagles, Los Angeles Lakers и USC Trojans. Помимо этого, Моррис — заядлый игрок в покер, он имеет спонсорскую договоренность с онлайн покер-клубом Full Tilt Poker.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Профессиональные игроки в покер
Киноактёры США
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже